Рибейран-дас-Невис () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Агломерация Белу-Оризонти. Входит в экономико-статистический микрорегион Белу-Оризонти. Население составляет 334 470 человек на 2007 год. Занимает площадь 154,180 км². Плотность населения — 2.094,8 чел./км².

История 
Город основан 12 декабря 1953 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 753.352.294,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.615,26 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,749 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс